Der Trofeo Città di Como 2012 war ein Tennisturnier, das vom 27. August bis 2. September 2012 in Como stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 156 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 154 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Como